Борис Куприянов:
 Куприянов, Борис Александрович (род. 1972) — российский книготорговец, издатель, публицист.
 Куприянов, Борис Леонидович (род. 1949) — русский поэт, православный священник.